Klose ist ein  Familienname, der sich von einer in Schlesien und der Lausitz entstandenen Kurzform des Rufnamens Nikolaus ableitet.

Namensträger

A 
 Adolf Klose (1844–1923), deutscher Eisenbahnkonstrukteur

 Annika Klose (* 1992), deutsche Politikerin (SPD) und Sozialwissenschaftlerin
 Antonín Jaroslav Klose (1861–1906), österreichischer Schriftsteller
 Artur Klose (* 1971), deutscher Künstler
 August Klose (1791–1872), deutscher Politiker, Bürgermeister von Karlsruhe

B 
 Bernd Klose (1948–2016), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Markkleeberg 

 Birgit Lütje-Klose (* 1962), deutsche Sonderpädagogin und Hochschullehrerin
 Bob Klose (* 1944), britischer Fotograf und Gitarrist

C 
 Carl Klose (1891–1988), US-amerikanischer Ruderer
 Carl Wilhelm Klose (1803–1865), deutscher Mediziner
 Cäsar Klose (1813–1879), deutscher Richter und Politiker, MdL Preußen

D 
 Daniel Klose (* 1979), deutscher Dartspieler
 Dennie Klose (* 1979), deutscher Komiker und Moderator

 Dirk Klose (* 1965), deutscher Künstler und Kunsthistoriker

E 
 Erich Klose (1926–2019), deutscher Handballspieler und -trainer
 Ernst Klose (Ernst Gottlob Klose; 1766–1818), deutscher Lehrer, Pastor und Autor

F 
 Fabian Klose (* 1976), deutscher Historiker
 Florian Klose (1846–1913), deutscher Grundbesitzer und Politiker, MdR
 Frank Klose (1958–2015), deutscher Journalist und Autor
 Franz Klose (1887–1978), deutscher Mediziner
 Friedrich Klose (1862–1942), deutscher Komponist

 Fritz Klose (1886–1968), deutscher Lehrer und Heimatforscher

G 
 Giesbert Klose (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Gotthard Klose (* 1933), deutscher Physiker

H 
 Hanna Klose-Greger (1892–1973), deutsche Schriftstellerin, Grafikerin und Malerin

 Harald Klose (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Heiner Klose (1937–2004), deutscher Fußballspieler

 Heinz Klose (1928–2005), deutscher Fußballspieler
 Helmut Klose (1904–1987), deutscher Anarchist
 Hermann Klose (1858–1940), deutscher Organist
 Holger Klose (* 1972), deutscher Leichtathlet
 Hyacinthe Klosé (1808–1880), französischer Instrumentenbauer und Komponist

J 
 Josef Klose (1925–2000), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler, siehe Sepp Klose
 Josef Klose (* 1947), polnischer Fußballspieler

K 
 Kai Klose (* 1973), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

 Kirsten Klose (* 1977), deutsche Hammerwerferin, siehe Kirsten Münchow
 Konrad Klose (1866–1924), deutscher Pfarrer und Heimatforscher
 Konrad Klose von Waldreut (1860–1925), österreichischer Generalmajor
 Kordula Klose (* 1955), deutsche Bildhauerin

L 
 Lieselotte Klose (1918–2010), deutsche Malerin

M 
 Margarete Klose (1899–1968), deutsche Sängerin (Alt)
 Martin Klose (* 1957), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Mathilde Klose (1892–1942), deutsche Gewerkschafterin
 Miroslav Klose (* 1978), deutscher Fußballspieler

O 
 Olaf Klose (1903–1987), deutscher Kunsthistoriker und Bibliothekar
 Oliver Karl Klose (* 1972), deutscher Jurist
 Olivier Klose (1860–1933), österreichischer Archäologe
 Oscar Klose (1859–1924), deutscher Komponist
 Oskar Klose (1926–1976), deutscher Sportreporter
 Otto Klose (1888–1954), deutscher Angestellter und Widerstandskämpfer

P 
 Paul Klose (1912–1982), deutscher Maler, Zeichner und Typograf
 Peter Klose (1953–2014), deutscher Politiker (NPD)

R 
 Regina Klose (* 1953), deutsche Fußballspielerin
 Reinhard Klose (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Klose (1910–1976), deutscher Maler und Grafiker

S 
 Samuel Benjamin Klose (1730–1798), deutscher Historiker
 Sepp Klose (1925–2000), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Sigemund Klose (1623–1702), deutscher Mediziner

T 
 Theodor Klose (1812–1863), deutscher Buchhändler
 Thomas Klose (* 1976), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Timm Klose (* 1988), deutsch-schweizerischer Fußballspieler
 Tobias Klose, deutscher Drehbuchautor, Sprecher, Regisseur und Schauspieler
 Tom Klose (* 1988), deutscher Sänger, Songwriter und Komponist

U 
 Ulrich Klose (* 1957), deutscher Fernsehjournalist

W 

 Werner Klose (1923–1987), deutscher Lehrer und Autor
 Wilhelm Klose (1830–1914), deutscher Maler und Mäzen

Siehe auch 
 Close

Familienname